Боечко — фамилия:

 Боечко, Агафья Гордеевна (1898—?) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда (1948).
 Боечко, Василий Васильевич (род. 1975) — Герой Украины.
 Боечко, Фёдор Фёдорович (род. 1934) — советский и украинский педагог и ученый.